Geologia: Mineral del grup dels feldespats; vegeu ortosa (mineral).
 Història: Nom modern de la ciutat d'Ortòsia; vegeu Ortosa (ciutat) i Ortòsia.